West Virginia steht für:
 West Virginia, US-Bundesstaat
 West Virginia (Minnesota), Neighbourhood in Mountain Iron, St. Louis County, Minnesota
 USS West Virginia (ACR-5), US-amerikanischer Panzerkreuzer der Pennsylvania-Klasse
 USS West Virginia (BB-48), US-amerikanisches Schlachtschiff der Colorado-Klasse
 USS West Virginia (SSBN-736), US-amerikanisches Atom-U-Boot der Ohio-Klasse